The Mississippi Gambler (pel·lícula de 1929), pel·lícula muda amb Joseph Schildkraut i Joan Bennett
 The Mississippi Gambler (pel·lícula de 1953), protagonitzada per Tyrone Power i Piper Laurie